Manolo Jiménez – były hiszpański piłkarz, obrońca, obecnie trener piłkarski.
 Manolo Jiménez – andorski piłkarz, pomocnik FC Santa Coloma.